Kranner ist der Familienname folgender Personen:

Eduard Kranner (1893–1977), österreichischer Rechtsanwalt und Schriftsteller
Gernot Kranner (* 1962), österreichischer Sänger, Musicaldarsteller, Schauspieler und Regisseur
Joseph Kranner (1801–1871), österreichischer Architekt und Dombaumeister
Stella Kranner (* 1998), österreichische Sängerin und Musicaldarstellerin